Натуральне число 1335
 1335 рік до нашої ери
 1335 рік нашої ери